Владимир Иванович Кулако: Кулаков, Владимир Иванович (1937—2007) — российский акушер и гинеколог.
 Кулаков, Владимир Иванович (род. 1948) — историк и археолог.